ILVBL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 632 амінокислот, а молекулярна маса — 67 868.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном магнію, тіамін-пірофосфатом. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки